Baghagha peut désigner plusieurs localités du Sénégal : 
 Baghagha, dans la communauté rurale d'Adéane
 Baghagha, dans la communauté rurale de Niamone